Mengzi ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den chinesischen Philosophen Mengzi (孟子)
 die kreisfreie Stadt Mengzi (蒙自市) im Autonomen Bezirk Honghe in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Mengzi (Honghe)
 die Gemeinde Mengzi (檬子乡) im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Mengzi (Wangcang)
 die als „Mengzi Ren“ bezeichneten homininen Fossilien der sogenannten Rotwildhöhlen-Menschen